Waka (dichtkunst), een genre van Japanse dichtkunst
Waka (protocol), een voorgestelde vervanger van http
Waka (Texas), een plaats in Texas